Уан Хао може да се отнася за:

 Уан Хао (тенисист) (р. 1983) – китайски състезател по тенис на маса
 Уан Хао (футболист) (р. 1989) – китайски футболист
 Уан Хао (шахматист) (р. 1989) – китайски шахматист
 Уан Хао (скок във вода) (р. 1992) – китайска състезателка по скок във вода